Derix steht für:

 Derix Glasstudio in Taunusstein
 Glasmalerei Derix in Düsseldorf-Kaiserswerth

Personen:
 Govert Derix (* 1962), niederländischer Philosoph und Schriftsteller 
 Simone Derix (* 1973), deutsche Historikerin 
 Wilhelm Derix (1837–1919), deutscher Glasmaler